Turnieje piłki ręcznej na Igrzyskach Afrykańskich 2019 odbyły się w dniach 20–29 sierpnia 2019 roku w Casablance.

Był to dwunasty turniej męski i dziewiąty żeński w historii tych zawodów.

Wyłonione we wcześniejszych eliminacjach reprezentacje zostały podzielone w obu turniejach na dwie pięciozespołowe grupy, w których rywalizowały systemem kołowym o awans do ćwierćfinałów. Składy zespołów.

Złote medale zdobyły obie reprezentacje Angoli.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o miejsca 9–10

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

2019
2019 w piłce ręcznej
Igrzyska Afrykańskie 2019